Albert Hensel (1895-1933) – niemiecki profesor prawa podatkowego
 Albert Hensel (1895-1942) – niemiecki komunista i antyfaszysta

Zobacz też